Ernst Lewy ist der Name folgender Personen:

* Ernst Lewy (Sprachwissenschaftler) (1881–1966), deutsch-irischer Sprachwissenschaftler
 Ernst Lewy (Mediziner) (1896–1963), deutsch-israelischer Mediziner und Zionist 

Siehe auch:
 Ernst Levy